Le nom Paul Marshall est porté par les personnes suivantes :
Paul Marshall (né en 1959), un investisseur britannique ;
Paul Marshall (né en 1960), un joueur canadien de hockey sur glace ;
Paul Marshall (né en 1961), un nageur britannique ;
Paul Marshall (né en 1962), un entraîneur néo-zélandais de football ;
Paul Marshall (né en 1966), un joueur américain de hockey sur glace ;
Paul Marshall (né en 1985), un joueur irlandais de rugby à XV ;
Paul Marshall (né en 1989), un footballeur anglais ;
Paul Marshall (né en ?), un auteur de bande dessinée britannique ;
Paul Marshall (né en ?), évêque épiscopal de Bethlehem, Pennsylvanie.

Voir aussi